Гран-при Бельгии 1997 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 24 августа 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:52,692
 После гонки Мика Хаккинен был дисквалифицирован из-за несоответствия топлива правилам.
 Из-за погодных условий гонка стартовала за автомобилем безопасности.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии